Prusy

 
Une commune de l'Aube, voir Prusy

 Village du district de Bánovce nad Bebravou, voir Prusy

 
Prusy est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
Prusy est un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
Prusy est un village dans la voïvodie de Łódź
Prusy est un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
dans la voïvodie de Mazovie
Prusy est un village dans le powiat de Grójec
Prusy est un village dans le powiat de Łosice
Prusy est un village dans le powiat de Mińsk
Prusy est un village dans le powiat de Varsovie-ouest
dans la voïvodie de Sainte-Croix
Prusy est un village dans le powiat de Busko
Prusy est un village dans le powiat d'Opatów
Prusy est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie